

Persone
 Augusto Daolio – cantante, attivista e pittore italiano
 Fausto Daolio –  ex calciatore italiano
 Roberto Daolio – critico d'arte italiano
 Serena Daolio – soprano italiano

Altro
 Premio Alinovi Daolio – premio d'arte contemporanea